Горгони — три-сестри страховиська з античної міфології.
 Погляд Горгони — система відео-спостереження.